Конышево — название населённых пунктов:

Россия 
 Конышево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Конышево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Конышево — деревня в Псковском районе Псковской области.

См. также 
 Конышев
 Конышева